Андре Шабрери (; род. 1956 году) — французский конькобежец, специализирующаяся в шорт-треке. Бронзовый призёр в абсолютном зачёте чемпионата мира 1976 года. Двукратный чемпион Франции 1977 и 1979 годов. Первый французский конькобежец, призёр чемпионатов мира по шорт-треку.

Спортивная карьера 
Двадцатилетний Шабрери выступал на первом чемпионате мира по шорт-треку в американском Шампейне, где выступал на дистанциях 1000 метров и 1500 метров. На 1500 метров он вышел в финал, но занял 4-е место. Это позволило Шабрери выйти в финал на 3000 метров, и он смог победить на этой дистанции. Набранных очков ему хватило, чтобы выиграть бронзу в абсолютном зачёте первого чемпионата мира. В следующем году во Франции проходил первый национальный чемпионат по шорт-треку и Андре его выиграл, а через 2 года в 1979 году повторил свой результат, став двукратным чемпионом Франции.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ISU
 Биографические данные на shorttrackonline.info
 Досье на speedskatingstats.com

Родившиеся в 1956 году
Шорт-трекисты Франции
Шорт-трекисты по алфавиту